Harry Koons – giocatore di baseball statunitense
 Jeff Koons – artista statunitense
 Robert C. Koons – filosofo statunitense